Podol'skie kursanty (Подольские курсанты) è un film del 2020 diretto da Vadim Šmelёv.

Trama 
Ottobre 1941 nei pressi di Mosca, un gruppo di cadetti di fanteria e artiglieria Podolsk viene inviato sulla linea di difesa Ilyinsky, per combattere a fianco delle unità della 43ª armata sovietica per bloccare l'avanzata tedesca.

Note

Collegamenti esterni